Ина́л Дуда́рович Ка́нуков (; селение Кануковых (ныне часть селения ) 1850 или 1851 год — ) — осетинский писатель, просветитель, этнограф, стоявший у истоков передовой общественной мысли Северной Осетии. Автор многих известных произведений, среди которых очерки «В осетинском ауле», «Горцы-переселенцы», «Кровный стол»; рассказы «Две смерти», «Воровство — месть», публицистические статьи.

Биография 
Родился в селении Кануковых (ныне часть селения Гизель) в семье состоятельного тагаурского алдара Дудара Канукова, представителя осетинской знати. В возрасте 9 лет стал вместе с семьёй и другими горцами — мухаджиром, отправившись в далекий путь в Турцию. Однако скоро вернулся с семьёй в Осетию и поселился в селении Брут.

Сам о себе писатель говорил:

В конце апреля 1870 года Инал оставил гимназию и уехал домой, в аул Брут, куда переселились его родные. В результате того, что он перестал посещать гимназию, его исключили «за полную неуспеваемость».

Получив в августе 1872 года аттестат зрелости, Кануков уехал в Москву и поступил в военное училище. В 3-е Александровское военное училище Инал Кануков был зачислен 15 сентября 1872 г.

Писатель живёт с весны 1875 по апрель 1877 в станице Лысогорской близ Пятигорска, где стояла 5 батарея 38 артиллерийской бригады.

Дослужившись до чина штабс-капитана, Кануков вышел в отставку и переехал из Никольского во Владивосток.

Многие годы Инал провёл в Сибири и на Дальном Востоке. Многолетние скитания, тяжёлая жизнь вдали от родины, всяческие лишения подорвали его силы и здоровье, и он скончался от туберкулёза весной 1899 года в селении Брут, где и был похоронен.

Семья 
 отец — Дудар Тарашевич Кануков (р. 1824 – ум. до 1863)
 мать — Казикыз Джанхотовна Дударова
 братья — Кази-Бекир (р. 1856), Асланбек (р. 1864)

У Дудара Канукова было три сына и две дочери, Инал был старшим ребёнком в семье.

Произведения 
Очерки
 В осетинском ауле — 1870
 Горцы-переселенцы (Заметки горца) — 1875
 От Владивостока до Никольского по железной дороге (путевые заметки) — 1894
Повести
 Из осетинской жизни
Путевые заметки
 От Александрополя до Эрзерума — 1878
Рассказы
 Воровство-месть — 1876 сентябрь
 Две смерти — 1878
Статьи
 Кровный стол — 1876 май
 Характерные обычаи осетин, кабардинцев и чеченцев — 1876 декабрь
 Шалопуты в Кавказской епархии — 1877 февраль-апрель
 Положение женщины у северных осетин — 1877
 К вопросу об уничтожении вредных обычаев среди кавказских горцев — 1878
 К вопросу об иммиграции китайцев в Приамурский край — 1889

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кануков Инал Дударович 

Родившиеся в 1850-е годы
Осетинские писатели